Miejscowości w Polsce: 
 Mierzejewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mrągowo 
 Mierzejewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Krzemieniewo
 dawna nazwa Bobina